Stati Uniti d'America
 Brownville – città della Contea di Piscataquis, Maine
 Brownville – villaggio della Contea di Nemaha, Nebraska
 Brownville – census-designated place della Contea di Middlesex, New Jersey
 Brownville – città della Contea di Jefferson, New York

Pagine correlate 
 Brownsville